La temporada 2017–18 de la Segona Divisió, també coneguda com a LaLiga 1|2|3 per patrocini) fou la 88a edició de la competició. El torneig l'organitzava la Lliga de Futbol Professional. Aquesta temporada destacà per estar plena de clubs històrics de Primera Divisió, fins a un total de 17 equips.

En aquesta temporada arribaren com a debutants el Rayo Majadahonda i l'Extremadura UD.

A mitja temporada, es va notificar que el CF Reus quedava expulsat de la competició per la Lliga de Futbol Professional.

El Club Atlètic Osasuna va certificar matemàticament el seu ascens a Primera Divisió el 19 maig empatant sense gols davant el Cadis CF a l'Estadi Ramón de Carranza. També a domicili, el 31 maig el club navarrès es va coronar campió de Lliga de Segona Divisió per quarta vegada en la seva història després de vèncer per 2-3 el Còrdova CF a l'Estadi Nou Arcàngel.

Canvis d'equips

Estadis i localitzacions

Personal i espònsors

Classificació

Posicions per jornada 
La taula mostra la posició en la classificació dels equips després de cada jornada. Per mantenir l'ordre cronològic, els partits ajornats no s'inclouen a la jornada en què estaven programats originalment, sinó que s'han afegit a la jornada en què foren realment jugats.

<center>
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" width=90%
! rowspan=2 align=left  style="font-size: 86%;"|Jornada / Equipo
! |1!! 2!! 3!! 4!! 5!! 6!! 7!! 8!! 9!! 10!! 11!! 12 !! 13!! 14
! | 15!! 16!! 17!! 18!! 19!! 20!! 21!! 22!! 23!! 24 !! 25!! 26
! | 27!! 28!! 29!! 30!! 31!! 32!! 33!! 34!! 35!! 36 !! 37!! 38
! | 39!! 40!! 41!! 42

|- style="font-size: 86%;"
! | !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !!
! | !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !!
! | !! !! !!

|- style="font-size: 86%;"
|Osasuna
|style="background:#ffcccc"|<small>21
|<small>18
|style="background:#ffcccc"|<small>21
|<small>15
|<small>15
|<small>14
|<small>13
|<small>13
|<small>11
|<small>12
|<small>12
|<small>9
|<small>8
|<small>8
|<small>9
|<small>8
|<small>8
|<small>7
|<small>7
|style="background:#f6fa9c"|<small>5
|style="background:#f6fa9c"|<small>6
|style="background:#f6fa9c"|<small>5
|style="background:#f6fa9c"|<small>4
|style="background:#f6fa9c"|<small>4
|style="background:#a6f1a6"|<small>2
|style="background:#f6fa9c"|<small>3
|style="background:#a6f1a6"|<small>1
|style="background:#a6f1a6"|<small>1
|style="background:#a6f1a6"|<small>1
|style="background:#a6f1a6"|<small>1
|style="background:#a6f1a6"|<small>1
|style="background:#a6f1a6"|<small>1
|style="background:#a6f1a6"|<small>1
|style="background:#a6f1a6"|<small>1
|style="background:#a6f1a6"|<small>1
|style="background:#a6f1a6"|<small>1
|style="background:#a6f1a6"|<small>1
|style="background:#a6f1a6"|<small>1
|style="background:#a6f1a6"|<small>1
|style="background:#a6f1a6"|<small>1
|style="background:#a6f1a6"|<small>1
|style="background:#a6f1a6"|<small>1

|- style="font-size: 86%;"
|Granada
|<small>15
|<small>13
|<small>7
|style="background:#f6fa9c"|<small>6
|style="background:#f6fa9c"|<small>3
|style="background:#f6fa9c"|<small>4
|style="background:#a6f1a6"|<small>2
|style="background:#a6f1a6"|<small>2
|style="background:#a6f1a6"|<small>2
|style="background:#f6fa9c"|<small>3
|style="background:#a6f1a6"|<small>2
|style="background:#a6f1a6"|<small>1
|style="background:#a6f1a6"|<small>1
|style="background:#f6fa9c"|<small>3
|style="background:#f6fa9c"|<small>4
|style="background:#f6fa9c"|<small>3
|style="background:#a6f1a6"|<small>1
|style="background:#a6f1a6"|<small>1
|style="background:#a6f1a6"|<small>1
|style="background:#a6f1a6"|<small>1
|style="background:#a6f1a6"|<small>1
|style="background:#a6f1a6"|<small>1
|style="background:#a6f1a6"|<small>1
|style="background:#a6f1a6"|<small>2
|style="background:#f6fa9c"|<small>5
|style="background:#f6fa9c"|<small>5
|style="background:#f6fa9c"|<small>3
|style="background:#a6f1a6"|<small>2
|style="background:#a6f1a6"|<small>2
|style="background:#a6f1a6"|<small>2
|style="background:#a6f1a6"|<small>2
|style="background:#a6f1a6"|<small>2
|style="background:#a6f1a6"|<small>2
|style="background:#f6fa9c"|<small>3
|style="background:#f6fa9c"|<small>3
|style="background:#a6f1a6"|<small>2
|style="background:#a6f1a6"|<small>2
|style="background:#a6f1a6"|<small>2
|style="background:#a6f1a6"|<small>2
|style="background:#a6f1a6"|<small>2
|style="background:#a6f1a6"|<small>2
|style="background:#a6f1a6"|<small>2

|- style="font-size: 86%;"
|Málaga
|style="background:#a6f1a6"|<small>2
|style="background:#a6f1a6"|<small>1
|style="background:#a6f1a6"|<small>1
|style="background:#a6f1a6"|<small>1
|style="background:#a6f1a6"|<small>1
|style="background:#a6f1a6"|<small>1
|style="background:#a6f1a6"|<small>1
|style="background:#a6f1a6"|<small>1
|style="background:#a6f1a6"|<small>1
|style="background:#a6f1a6"|<small>1
|style="background:#a6f1a6"|<small>1
|style="background:#a6f1a6"|<small>2
|style="background:#f6fa9c"|<small>4
|style="background:#a6f1a6"|<small>2
|style="background:#f6fa9c"|<small>3
|style="background:#f6fa9c"|<small>5
|style="background:#f6fa9c"|<small>4
|style="background:#f6fa9c"|<small>3
|style="background:#f6fa9c"|<small>3
|style="background:#f6fa9c"|<small>4
|style="background:#f6fa9c"|<small>3
|style="background:#a6f1a6"|<small>2
|style="background:#a6f1a6"|<small>2
|style="background:#f6fa9c"|<small>3
|style="background:#f6fa9c"|<small>4
|style="background:#a6f1a6"|<small>2
|style="background:#f6fa9c"|<small>4
|style="background:#f6fa9c"|<small>4
|style="background:#f6fa9c"|<small>4
|style="background:#f6fa9c"|<small>5
|style="background:#f6fa9c"|<small>4
|style="background:#f6fa9c"|<small>4
|style="background:#f6fa9c"|<small>4
|style="background:#f6fa9c"|<small>6
|style="background:#f6fa9c"|<small>6
|style="background:#f6fa9c"|<small>6
|<small>7
|style="background:#f6fa9c"|<small>5
|style="background:#f6fa9c"|<small>5
|style="background:#f6fa9c"|<small>4
|style="background:#f6fa9c"|<small>3
|style="background:#f6fa9c"|<small>3

|- style="font-size: 86%;"
|Albacete Balompié
|<small>8
|<small>10
|style="background:#f6fa9c"|<small>4
|style="background:#f6fa9c"|<small>5
|style="background:#f6fa9c"|<small>5
|style="background:#f6fa9c"|<small>3
|style="background:#f6fa9c"|<small>6
|<small>7
|<small>7
|<small>8
|style="background:#f6fa9c"|<small>6
|style="background:#f6fa9c"|<small>5
|style="background:#f6fa9c"|<small>5
|style="background:#f6fa9c"|<small>5
|style="background:#f6fa9c"|<small>5
|style="background:#f6fa9c"|<small>4
|style="background:#f6fa9c"|<small>5
|style="background:#f6fa9c"|<small>4
|style="background:#a6f1a6"|<small>2
|style="background:#a6f1a6"|<small>2
|style="background:#a6f1a6"|<small>2
|style="background:#f6fa9c"|<small>4
|style="background:#f6fa9c"|<small>5
|style="background:#a6f1a6"|<small>1
|style="background:#a6f1a6"|<small>1
|style="background:#a6f1a6"|<small>1
|style="background:#a6f1a6"|<small>2
|style="background:#f6fa9c"|<small>3
|style="background:#f6fa9c"|<small>3
|style="background:#f6fa9c"|<small>3
|style="background:#f6fa9c"|<small>3
|style="background:#f6fa9c"|<small>3
|style="background:#f6fa9c"|<small>3
|style="background:#a6f1a6"|<small>2
|style="background:#a6f1a6"|<small>2
|style="background:#f6fa9c"|<small>3
|style="background:#f6fa9c"|<small>3
|style="background:#f6fa9c"|<small>3
|style="background:#f6fa9c"|<small>3
|style="background:#f6fa9c"|<small>3
|style="background:#f6fa9c"|<small>4
|style="background:#f6fa9c"|<small>4

|- style="font-size: 86%;"
|Mallorca
|style="background:#f6fa9c"|<small>5
|style="background:#a6f1a6"|<small>2
|style="background:#f6fa9c"|<small>3
|style="background:#a6f1a6"|<small>2
|style="background:#f6fa9c"|<small>4
|<small>7
|<small>8
|style="background:#f6fa9c"|<small>6
|style="background:#f6fa9c"|<small>6
|style="background:#f6fa9c"|<small>6
|<small>7
|<small>8
|<small>7
|<small>7
|style="background:#f6fa9c"|<small>6
|style="background:#f6fa9c"|<small>6
|<small>7
|<small>8
|<small>8
|<small>8
|<small>8
|<small>8
|<small>8
|<small>7
|<small>9
|<small>8
|<small>8
|<small>9
|<small>7
|style="background:#f6fa9c"|<small>6
|style="background:#f6fa9c"|<small>6
|<small>7
|style="background:#f6fa9c"|<small>6
|style="background:#f6fa9c"|<small>5
|style="background:#f6fa9c"|<small>5
|style="background:#f6fa9c"|<small>4
|style="background:#f6fa9c"|<small>4
|style="background:#f6fa9c"|<small>4
|style="background:#f6fa9c"|<small>4
|style="background:#f6fa9c"|<small>5
|style="background:#f6fa9c"|<small>5
|style="background:#f6fa9c"|<small>5

|- style="font-size: 86%;"
|Deportivo
|<small>10
|<small>7
|<small>8
|<small>7
|<small>8
|style="background:#f6fa9c"|<small>6
|style="background:#f6fa9c"|<small>5
|style="background:#f6fa9c"|<small>5
|style="background:#f6fa9c"|<small>3
|style="background:#f6fa9c"|<small>4
|style="background:#f6fa9c"|<small>3
|style="background:#f6fa9c"|<small>4
|style="background:#f6fa9c"|<small>3
|style="background:#f6fa9c"|<small>4
|style="background:#a6f1a6"|<small>2
|style="background:#a6f1a6"|<small>2
|style="background:#f6fa9c"|<small>3
|style="background:#a6f1a6"|<small>2
|style="background:#f6fa9c"|<small>4
|style="background:#f6fa9c"|<small>3
|style="background:#f6fa9c"|<small>4
|style="background:#f6fa9c"|<small>3
|style="background:#f6fa9c"|<small>3
|style="background:#f6fa9c"|<small>5
|style="background:#f6fa9c"|<small>3
|style="background:#f6fa9c"|<small>4
|style="background:#f6fa9c"|<small>5
|style="background:#f6fa9c"|<small>5
|style="background:#f6fa9c"|<small>5
|style="background:#f6fa9c"|<small>4
|style="background:#f6fa9c"|<small>5
|style="background:#f6fa9c"|<small>5
|style="background:#f6fa9c"|<small>5
|<small>7
|<small>7
|<small>7
|style="background:#f6fa9c"|<small>6
|<small>7
|<small>7
|<small>7
|style="background:#f6fa9c"|<small>6
|style="background:#f6fa9c"|<small>6

|- style="font-size: 86%;"
|Cadis CF
|style="background:#f6fa9c"|<small>4
|style="background:#f6fa9c"|<small>6
|<small>9
|<small>11
|<small>13
|<small>16
|<small>17
|<small>18
|style="background:#ffcccc"|<small>20
|style="background:#ffcccc"|<small>20
|style="background:#ffcccc"|<small>19
|<small>12
|<small>9
|<small>9
|<small>7
|<small>7
|style="background:#f6fa9c"|<small>6
|style="background:#f6fa9c"|<small>6
|style="background:#f6fa9c"|<small>6
|<small>7
|<small>7
|<small>7
|<small>7
|<small>9
|<small>8
|<small>7
|style="background:#f6fa9c"|<small>6
|style="background:#f6fa9c"|<small>6
|style="background:#f6fa9c"|<small>6
|<small>7
|<small>7
|style="background:#f6fa9c"|<small>6
|<small>7
|style="background:#f6fa9c"|<small>4
|style="background:#f6fa9c"|<small>4
|style="background:#f6fa9c"|<small>5
|style="background:#f6fa9c"|<small>5
|style="background:#f6fa9c"|<small>6
|style="background:#f6fa9c"|<small>6
|style="background:#f6fa9c"|<small>6
|<small>7
|<small>7

|- style="font-size: 86%;"
|Reial Oviedo
|<small>12
|style="background:#f6fa9c"|<small>3
|style="background:#f6fa9c"|<small>5
|<small>13
|<small>10
|<small>8
|<small>11
|<small>8
|<small>12
|<small>7
|<small>8
|<small>10
|<small>12
|<small>11
|<small>10
|<small>10
|<small>11
|<small>12
|<small>12
|<small>10
|<small>9
|<small>9
|<small>9
|<small>8
|style="background:#f6fa9c"|<small>6
|style="background:#f6fa9c"|<small>6
|<small>7
|<small>7
|<small>8
|<small>8
|<small>8
|<small>8
|<small>9
|<small>9
|<small>9
|<small>8
|<small>8
|<small>8
|<small>8
|<small>8
|<small>8
|<small>8

|- style="font-size: 86%;"
|Sporting
|<small>13
|style="background:#f6fa9c"|<small>5
|style="background:#a6f1a6"|<small>2
|<small>8
|<small>7
|<small>10
|<small>7
|<small>9
|<small>10
|<small>10
|<small>10
|<small>13
|<small>14
|<small>14
|<small>13
|<small>11
|<small>12
|<small>9
|<small>9
|<small>11
|<small>12
|<small>11
|<small>10
|<small>10
|<small>12
|<small>12
|<small>13
|<small>12
|<small>12
|<small>11
|<small>10
|<small>10
|<small>8
|<small>8
|<small>8
|<small>9
|<small>9
|<small>10
|<small>10
|<small>9
|<small>9
|<small>9

|- style="font-size: 86%;"
|Almería
|style="background:#ffcccc"|<small>20
|<small>16
|<small>18
|style="background:#ffcccc"|<small>20
|<small>17
|<small>13
|<small>9
|<small>11
|<small>8
|<small>9
|<small>9
|<small>7
|<small>10
|<small>12
|<small>11
|<small>12
|<small>10
|<small>11
|<small>10
|<small>9
|<small>10
|<small>10
|<small>11
|<small>12
|<small>10
|<small>10
|<small>10
|<small>8
|<small>9
|<small>9
|<small>9
|<small>9
|<small>10
|<small>10
|<small>10
|<small>10
|<small>10
|<small>9
|<small>9
|<small>9
|<small>10
|<small>10

|- style="font-size: 86%;"
|Elche
|<small>14
|<small>12
|<small>17
|<small>18
|style="background:#ffcccc"|<small>20
|style="background:#ffcccc"|<small>21
|style="background:#ffcccc"|<small>20
|<small>16
|style="background:#ffcccc"|<small>19
|<small>17
|<small>11
|<small>14
|<small>15
|<small>15
|style="background:#ffcccc"|<small>19
|<small>18
|<small>18
|<small>15
|<small>15
|<small>17
|<small>13
|<small>15
|<small>17
|<small>14
|<small>15
|<small>15
|<small>14
|<small>14
|<small>13
|<small>14
|<small>13
|<small>12
|<small>11
|<small>12
|<small>12
|<small>12
|<small>12
|<small>12
|<small>11
|<small>11
|<small>11
|<small>11

|- style="font-size: 86%;"
|L. Palmas
|style="background:#a6f1a6"|<small>1
|style="background:#f6fa9c"|<small>4
|style="background:#f6fa9c"|<small>6
|style="background:#f6fa9c"|<small>3
|style="background:#a6f1a6"|<small>2
|style="background:#a6f1a6"|<small>2
|style="background:#f6fa9c"|<small>3
|style="background:#f6fa9c"|<small>3
|style="background:#f6fa9c"|<small>5
|style="background:#f6fa9c"|<small>5
|style="background:#f6fa9c"|<small>5
|style="background:#f6fa9c"|<small>6
|style="background:#f6fa9c"|<small>6
|style="background:#f6fa9c"|<small>6
|<small>8
|<small>9
|<small>9
|<small>10
|<small>11
|<small>12
|<small>11
|<small>12
|<small>12
|<small>11
|<small>11
|<small>11
|<small>11
|<small>11
|<small>11
|<small>12
|<small>12
|<small>13
|<small>13
|<small>13
|<small>13
|<small>13
|<small>13
|<small>13
|<small>12
|<small>13
|<small>12
|<small>12

|- style="font-size: 86%;"
|Extremadura
|<small>11
|<small>17
|style="background:#ffcccc"|<small>19
|style="background:#ffcccc"|<small>21
|style="background:#ffcccc"|<small>22
|style="background:#ffcccc"|<small>20
|style="background:#ffcccc"|<small>19
|style="background:#ffcccc"|<small>22
|<small>17
|<small>18
|style="background:#ffcccc"|<small>20
|style="background:#ffcccc"|<small>21
|style="background:#ffcccc"|<small>21
|style="background:#ffcccc"|<small>20
|<small>18
|<small>15
|<small>16
|<small>18
|style="background:#ffcccc"|<small>19
|style="background:#ffcccc"|<small>19
|style="background:#ffcccc"|<small>19
|style="background:#ffcccc"|<small>19
|style="background:#ffcccc"|<small>19
|style="background:#ffcccc"|<small>19
|style="background:#ffcccc"|<small>19
|style="background:#ffcccc"|<small>19
|style="background:#ffcccc"|<small>19
|style="background:#ffcccc"|<small>19
|style="background:#ffcccc"|<small>19
|style="background:#ffcccc"|<small>19
|style="background:#ffcccc"|<small>19
|style="background:#ffcccc"|<small>19
|style="background:#ffcccc"|<small>19
|style="background:#ffcccc"|<small>19
|<small>18
|<small>15
|<small>14
|<small>15
|<small>15
|<small>15
|<small>13
|<small>13

|- style="font-size: 86%;"
|Alcorcón
|<small>9
|<small>15
|<small>12
|<small>12
|<small>9
|style="background:#f6fa9c"|<small>5
|style="background:#f6fa9c"|<small>4
|style="background:#f6fa9c"|<small>4
|style="background:#f6fa9c"|<small>4
|style="background:#a6f1a6"|<small>2
|style="background:#f6fa9c"|<small>4
|style="background:#f6fa9c"|<small>3
|style="background:#a6f1a6"|<small>2
|style="background:#a6f1a6"|<small>1|style="background:#a6f1a6"|<small>1|style="background:#a6f1a6"|<small>1'|style="background:#a6f1a6"|<small>2
|style="background:#f6fa9c"|<small>5
|style="background:#f6fa9c"|<small>5
|style="background:#f6fa9c"|<small>6
|style="background:#f6fa9c"|<small>5
|style="background:#f6fa9c"|<small>6
|style="background:#f6fa9c"|<small>6
|style="background:#f6fa9c"|<small>6
|<small>7
|<small>9
|<small>9
|<small>10
|<small>10
|<small>10
|<small>11
|<small>11
|<small>12
|<small>11
|<small>11
|<small>11
|<small>11
|<small>11
|<small>13
|<small>12
|<small>14
|<small>14

|- style="font-size: 86%;"
|Reial Saragossa
|style="background:#f6fa9c"|<small>3
|<small>8
|<small>10
|style="background:#f6fa9c"|<small>4
|style="background:#f6fa9c"|<small>6
|<small>9
|<small>10
|<small>10
|<small>14
|<small>16
|<small>18
|style="background:#ffcccc"|<small>19
|<small>16
|<small>16
|<small>17
|style="background:#ffcccc"|<small>19
|style="background:#ffcccc"|<small>19
|style="background:#ffcccc"|<small>20
|<small>17
|<small>15
|<small>16
|<small>17
|<small>15
|<small>15
|<small>14
|<small>14
|<small>15
|<small>15
|<small>17
|<small>15
|<small>17
|<small>15
|<small>16
|<small>17
|<small>14
|<small>14
|<small>15
|<small>14
|<small>14
|<small>14
|<small>15
|<small>15

|- style="font-size: 86%;"
|Tenerife
|<small>17
|<small>11
|<small>14
|<small>17
|style="background:#ffcccc"|<small>19
|style="background:#ffcccc"|<small>19
|<small>15
|style="background:#ffcccc"|<small>19
|<small>18
|style="background:#ffcccc"|<small>19
|<small>16
|<small>18
|<small>18
|<small>16
|<small>16
|<small>17
|<small>17
|<small>17
|<small>18
|<small>16
|<small>17
|<small>14
|<small>16
|<small>16
|<small>16
|<small>16
|<small>17
|<small>16
|<small>16
|<small>16
|<small>15
|<small>16
|<small>17
|<small>14
|<small>15
|<small>17
|<small>16
|<small>17
|<small>18
|<small>17
|<small>16
|<small>16

|- style="font-size: 86%;"
|Numancia
|<small>7
|<small>9
|<small>16
|<small>10
|<small>12
|<small>15
|<small>16
|<small>12
|<small>9
|<small>11
|<small>13
|<small>11
|<small>11
|<small>13
|<small>14
|<small>13
|<small>13
|<small>13
|<small>13
|<small>14
|<small>15
|<small>13
|<small>13
|<small>13
|<small>13
|<small>13
|<small>12
|<small>13
|<small>14
|<small>13
|<small>14
|<small>14
|<small>15
|<small>16
|<small>17
|<small>18
|<small>18
|<small>16
|<small>16
|<small>16
|<small>16
|<small>17

|- style="font-size: 86%;"
|Lugo
|<small>18
|<small>14
|<small>11
|<small>14
|<small>16
|<small>12
|<small>12
|<small>15
|<small>15
|<small>13
|<small>15
|<small>15
|<small>17
|<small>17
|<small>15
|<small>16
|<small>15
|<small>14
|<small>14
|<small>13
|<small>14
|<small>16
|<small>14
|<small>17
|<small>18
|<small>18
|<small>18
|<small>18
|<small>18
|<small>18
|<small>18
|<small>18
|<small>18
|<small>18
|style="background:#ffcccc"|<small>19
|style="background:#ffcccc"|<small>19
|style="background:#ffcccc"|<small>19
|<small>18
|<small>17
|<small>18
|<small>18
|<small>18

|- style="font-size: 86%;"
|Rayo Maj.
|style="background:#ffcccc"|<small>19
|style="background:#ffcccc"|<small>22
|<small>15
|<small>9
|<small>14
|<small>17
|<small>18
|<small>14
|<small>13
|<small>15
|<small>14
|<small>17
|<small>13
|<small>10
|<small>12
|<small>14
|<small>14
|<small>16
|<small>16
|<small>18
|<small>18
|<small>18
|<small>18
|<small>18
|<small>17
|<small>17
|<small>16
|<small>17
|<small>15
|<small>17
|<small>16
|<small>17
|<small>14
|<small>15
|<small>16
|<small>16
|<small>17
|style="background:#ffcccc"|<small>19
|style="background:#ffcccc"|<small>19
|style="background:#ffcccc"|<small>19
|style="background:#ffcccc"|<small>19
|style="background:#ffcccc"|<small>19

|- style="font-size: 86%;"
|Gimnàstic
|<small>16
|style="background:#ffcccc"|<small>20
|style="background:#ffcccc"|<small>20
|style="background:#ffcccc"|<small>22
|<small>18
|<small>18
|style="background:#ffcccc"|<small>21
|style="background:#ffcccc"|<small>20
|style="background:#ffcccc"|<small>21
|style="background:#ffcccc"|<small>22
|style="background:#ffcccc"|<small>21
|style="background:#ffcccc"|<small>22
|style="background:#ffcccc"|<small>22
|style="background:#ffcccc"|<small>22
|style="background:#ffcccc"|<small>22
|style="background:#ffcccc"|<small>22
|style="background:#ffcccc"|<small>22
|style="background:#ffcccc"|<small>22
|style="background:#ffcccc"|<small>22
|style="background:#ffcccc"|<small>22
|style="background:#ffcccc"|<small>22
|style="background:#ffcccc"|<small>22
|style="background:#ffcccc"|<small>22
|style="background:#ffcccc"|<small>21
|style="background:#ffcccc"|<small>21
|style="background:#ffcccc"|<small>21
|style="background:#ffcccc"|<small>21
|style="background:#ffcccc"|<small>21
|style="background:#ffcccc"|<small>20
|style="background:#ffcccc"|<small>20
|style="background:#ffcccc"|<small>20
|style="background:#ffcccc"|<small>21
|style="background:#ffcccc"|<small>20
|style="background:#ffcccc"|<small>20
|style="background:#ffcccc"|<small>20
|style="background:#ffcccc"|<small>20
|style="background:#ffcccc"|<small>21
|style="background:#ffcccc"|<small>20
|style="background:#ffcccc"|<small>21
|style="background:#ffcccc"|<small>21
|style="background:#ffcccc"|<small>20
|style="background:#ffcccc"|<small>20

|- style="font-size: 86%;"
|Córdoba
|style="background:#f6fa9c"|<small>6
|style="background:#ffcccc"|<small>19
|style="background:#ffcccc"|<small>22
|style="background:#ffcccc"|<small>19
|style="background:#ffcccc"|<small>21
|style="background:#ffcccc"|<small>22
|style="background:#ffcccc"|<small>22
|style="background:#ffcccc"|<small>21
|style="background:#ffcccc"|<small>22
|style="background:#ffcccc"|<small>21
|style="background:#ffcccc"|<small>22
|style="background:#ffcccc"|<small>20
|style="background:#ffcccc"|<small>20
|style="background:#ffcccc"|<small>21
|style="background:#ffcccc"|<small>21
|style="background:#ffcccc"|<small>21
|style="background:#ffcccc"|<small>21
|style="background:#ffcccc"|<small>21
|style="background:#ffcccc"|<small>20
|style="background:#ffcccc"|<small>21
|style="background:#ffcccc"|<small>21
|style="background:#ffcccc"|<small>21
|style="background:#ffcccc"|<small>21
|style="background:#ffcccc"|<small>20
|style="background:#ffcccc"|<small>20
|style="background:#ffcccc"|<small>20
|style="background:#ffcccc"|<small>20
|style="background:#ffcccc"|<small>20
|style="background:#ffcccc"|<small>21
|style="background:#ffcccc"|<small>21
|style="background:#ffcccc"|<small>21
|style="background:#ffcccc"|<small>20
|style="background:#ffcccc"|<small>21
|style="background:#ffcccc"|<small>21
|style="background:#ffcccc"|<small>21
|style="background:#ffcccc"|<small>21
|style="background:#ffcccc"|<small>20
|style="background:#ffcccc"|<small>21
|style="background:#ffcccc"|<small>20
|style="background:#ffcccc"|<small>20
|style="background:#ffcccc"|<small>21
|style="background:#ffcccc"|<small>21

|- style="font-size: 86%;"
|Reus Deportiu
|style="background:#ffcccc"|<small>22
|style="background:#ffcccc"|<small>21
|<small>13
|<small>16
|<small>11
|<small>11
|<small>14
|<small>17
|<small>16
|<small>14
|<small>17
|<small>16
|style="background:#ffcccc"|<small>19
|style="background:#ffcccc"|<small>19
|style="background:#ffcccc"|<small>20
|style="background:#ffcccc"|<small>20
|style="background:#ffcccc"|<small>20
|style="background:#ffcccc"|<small>19
|style="background:#ffcccc"|<small>21
|style="background:#ffcccc"|<small>20
|style="background:#ffcccc"|<small>20
|style="background:#ffcccc"|<small>20
|style="background:#ffcccc"|<small>20
|style="background:#ffcccc"|<small>22
|style="background:#ffcccc"|<small>22
|style="background:#ffcccc"|<small>22
|style="background:#ffcccc"|<small>22
|style="background:#ffcccc"|<small>22
|style="background:#ffcccc"|<small>22
|style="background:#ffcccc"|<small>22
|style="background:#ffcccc"|<small>22
|style="background:#ffcccc"|<small>22
|style="background:#ffcccc"|<small>22
|style="background:#ffcccc"|<small>22
|style="background:#ffcccc"|<small>22
|style="background:#ffcccc"|<small>22
|style="background:#ffcccc"|<small>22
|style="background:#ffcccc"|<small>22
|style="background:#ffcccc"|<small>22
|style="background:#ffcccc"|<small>22
|style="background:#ffcccc"|<small>22
|style="background:#ffcccc"|<small>22

|}
</center>

Source: BDFútbol

 Resultats 

¹ Els oponents del Reus van guanyar 1-0 cada un a causa del walkover. 

 Play-offs de promoció 
Els equips classificats entre la 3a i la 6a posicions (llevat dels equips filials) varen prendre part en els play-offs d'ascens. L'anada de semifinals es va jugar el 12 i 13 de juny i la tornada el 15 i 16 de juny a casa de l'equip millor classificat. La final fou també a dos partits, l'anada el 20 de juny i la tornada el 23 de juny, a casa del millor classificat també.

 Estadístiques de la temporada 

 Màxims golejadors 

 Trofeu Zamora 
El Trofeu Zamora es dona pel diari Marca'' al porter amb millor ràtio de gols encaixats per partit jugat. Els porters han d'haver jugat com a mínim 28 partits de 60 o més minuts per partit.

Hat-tricks 

Notes
4 El Jugador va marcar 4 gols; (C) – Casa ; (F) – Fora

(C) – Casa ; (F) – Fora

Premis

Referències

Enllaços externs 
 Web de la LFP

Referències

Enllaços externs 
 Web de la LFP

Temporades de la Segona divisió espanyola de futbol
Competicions futbolístiques del 2018
Competicions futbolístiques del 2019